Eulimella är ett släkte av snäckor som beskrevs av Carpenter 1857. Eulimella ingår i familjen Pyramidellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Eulimella